Ла Томита има више значења:

 Ла Томита (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Томита, Ла Фабрика (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику